Miejscowości w Kanadzie:
 Brooks – miejscowość w prowincji Alberta
Miejscowości w USA:
 Brooks – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Fayette
 Brooks – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Bullitt
 Brooks – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Brooks – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
 Brooks – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Brooks (ang. Brooks Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Brooks (ang. Brooks Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brooks (ang. Brooks County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Brooks (ang. Brooks County) – w stanie Teksas
Osoby:
 Mel Brooks – aktor i reżyser amerykański
 Brooks – holenderski DJ i producent muzyczny
 Charles Timothy Brooks (1813–1883) – amerykański duchowny ewangelicki, poeta i tłumacz literatury niemieckiej